Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Pavoni – zakonnik, męczennik, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego
 Enrico Pavoni – włoski przedsiębiorca
 Ludwik Pavoni – duchowny, święty Kościoła rzymskokatolickiego
 Pierfrancesco Pavoni – włoski lekkoatleta
 Ricardo Pavoni – urugwajski piłkarz
 Roberto Pavoni – brytyjski pływak